Борис Александрович Суворов — старший лейтенант, сотрудник отряда «Зенит» спецрезерва Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, активный участник штурма дворца Амина, погиб при исполнении служебных обязанностей.

Биография 
Борис Александрович Суворов родился 17 августа 1951 года в городе Магнитогорске Челябинской области. С раннего возраста занимался акробатикой, получил звание мастера спорта СССР. В 1973 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры. Будучи студентом, вступил в оперативный отряд дружинников, оказывал большую помощь сотрудникам правоохранительных органов в борьбе с правонарушителями.

С декабря 1977 года — на службе в органах Комитета государственной безопасности СССР, был сотрудником Управления КГБ СССР по Омской области. Пройдя специальную подготовку на курсах в городе Балашихе Московской области, в 1979 году он был отобран в спецподразделение «Зенит», которое предназначалось для проведения специальной операции в Афганистане.

Штурм дворца Амина 
В составе «Зенита» Суворов был направлен в Афганистан в декабре 1979 года. Его командир, Григорий Иванович Бояринов, поручил ему командование одной из трёх штурмовых подгрупп. Перед ней стояла задача во взаимодействии с двумя другими группами под командованием А. Карелина и В. Фатеева прорваться сквозь внешний периметр охраны на боевых машинах и достичь дворца Тадж-Бек, после чего принять активное участие в штурме.

С первой задачей подгруппа «зенитовцев» во главе с Суворовым справилась быстро. Она сбила внешние посты охраны и двинулась на гору, где находился дворец, куда вела единственная дорога. Как только серпантин вывел их на открытую позицию перед Тадж-Беком, противник открыл огонь по боевым машинам из крупнокалиберных пулемётов. Транспорт, в котором находилась группа Суворова получил сильные повреждения — у машины сначала были пробиты колёса, затем возникло возгорание. Во время обстрела Суворов погиб, его бойцы получили ранения, но сумели выбраться и продолжить бой. Похоронен он на Северо-Восточном кладбище города Омска. Посмертно награждён орденом Красного Знамени. Суворов стал одним из двух сотрудников «Зенита», погибших в ходе декабрьских спецопераций 1979 года в Кабуле — второй, Анатолий Николаевич Муранов, пал при штурме здания МВД Афганистана.

Примечания

Литература 
 Болтунов М. Е. «Альфа» не хотела убивать. — СПб.: Шанс, 1995.
 Кошелев В. М. Штурм дворца Амина: версия военного разведчика. — Люберцы: Союз писателей Подмосковья, 2007.
 Зайцев Г. Н. «Альфа» — моя судьба. — СПб.: Славия, 2005.
 Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. В 2 т. - М.: Воениздат, 1995.
 Руденко В. Г. Особая миссия. Сотрудники КГБ СССР вспоминают об Афганской войне 1979—1989 гг. — Воронеж, 2011.

Выпускники Воронежского института физической культуры
Мастера спорта СССР
Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)
Похороненные на Северо-Восточном кладбище
Сотрудники КГБ СССР